Das Buch Saishin Shina yōjin den (jap. , damalige Rechtschreibung , Deutsch in etwa: „Jüngste Biographien wichtiger Personen / Würdenträger Chinas“) wurde in Japan vom Verlag Asahi Shimbun-sha am 2. Februar 1941 veröffentlicht und umfasst die Zeit in China einschließlich der chinesischen nationalistischen Partei (Kuomintang), der Kommunistischen Partei Chinas, das Wang Jingwei-Regime, Mengjiang etc.; Bücher der Führer und Aktivisten der Demokratiebewegung und Prominente.  Das Buch wurde mittels Ostasien-Fragebögen(?) zusammengestellt.  Das Buch enthielt 343 Fotos von Personen, die weiter unten aufgeführt sind.

Das Buch ist eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge zum Studium der modernen Geschichte Chinas.  (...)

„Die Schreibweise 支那 (Shina) war dabei eine vom westlichen Begriff China abgeleitete, abwertende Bezeichnung für das Land.“

Porträtaufnahmen der Persönlichkeiten 

Die Namen sind (trotz offensichtlicher Schreibfehler) gegenüber dem Buch nicht verändert worden. Das Buch nutzt die ursprünglichen Fotos als Bilder von Menschen.

Einzelnachweise 

 東亞問題調查會編，最新支那要人傳，東京：朝日新聞社，昭和十六年

Literatur (Japanisch)
Chinesische Geschichte (19. Jahrhundert)
Chinesische Geschichte (20. Jahrhundert)
Biografisches Nachschlagewerk
Personenregister
Chinesisch-japanische Beziehungen